Један од најјачих турнира у историји шаха на коме су учествовали најзначајнији светски шахисти.

1931. 

Турнир се одржавао од 23. августа до 28. септембра 1931. године. Иницијатор и организатор турнира је био Милан Видмар. Ханс Кмох, шаховски публициста је прихватио да присуствује турниру и да напише турнирску књигу. Капабланка није био позван због неслагања са светским шампионом Аљехином. Еве и Султан Кан су имали друге обавезе. Рубинштајн је такође изостао. Четрнаест играча је узело учешће.

Играчи су одсели у хотелу Топлице. Темпо игре је био 35 потеза за два сата и затим 15 за наредни сат. Аљехин је опет показао своју супериорност. Његов гамбитни стил игре је био права непознаница за остале играче.

За освојено прво место награда је била 30.000,00 динара.

Турнирска табела

1950. 

Турнир се одржавао од 24. септембра до 15. октобра 1950. године

Турнирска табела

1961. 

Турнир се одржавао од 2. септембра до 4. октобра 1961. године у бледском хотелу Топлице. Таљ је узео учешће на овом турниру пошто је изгубио титулу светског првака. Ту је био и Роберт Фишер. Судија је био Милан Видмар.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 Највећи турнири у историји шаха
 Партије са турнира одржаног 1931.
 Партије са турнира одржаног 1961.

Референце 

Блед
Блед